Eyman ist der Familienname folgender Personen:
 Ralph Lee Eyman (1885–1986), US-amerikanischer Erziehungswissenschaftler
 Scott Eyman (* 1951), US-amerikanischer Autor und Filmhistoriker